Glass
 (32564) Glass

 Dawid Glass
 Philip Glass
Andrzej Glass
Glass (film)